Wilhelmsburg peut faire référence à:

 Wilhelmsburg, une ancienne ville, à présent un quartier de Hambourg en Allemagne ; 
 Wilhelmsburg, une municipalité de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne ;
 Wilhelmsburg, une ville de Basse-Autriche en Autriche.
 Wilhelmsburg, caserne d'un régiment d'infanterie dans la ville d'Ulm

Notes et références